Hiltenbach ist ein geographischer Name:
 Hiltenbach (Regen), rechter Zufluss des Regens bei Mühlau, Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Hiltenbach (Stamsried), Dorf von Markt Stamsried, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Hilchenbach
 Hildenbach
 Hillenbach